I. Károly Lajos pfalzi választófejedelem (Karl I. Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein, 1617–1680)
 Károly Lajos badeni trónörökös herceg (1755–1801), Károly Frigyes badeni nagyherceg fia, Károly badeni nagyherceg apja
 Habsburg–Lotaringiai Károly Lajos főherceg (Erzherzog Karl, 1771–1847), Teschen hercege, császári tábornagy, a napóleoni háborúk hadvezére
 Habsburg–Lotaringiai Károly Lajos főherceg (Erzherzog Karl Ludwig, 1833–1896), Ferenc József császár és király öccse, Ferenc Ferdinánd trónörökös apja
 Habsburg–Lotaringiai József Károly Lajos főherceg (Erzherzog Joseph Karl, 1833–1905), József nádor fia, a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka
 Habsburg–Lotaringiai Ferdinánd Károly Lajos főherceg (Erzherzog Ferdinand Karl Ludwig, 1868–1915), Ferenc Ferdinánd trónörökös öccse, cs. és kir. vezérőrnagy
 Habsburg Károly Lajos (1918–2007), IV. Károly király fia, vállalatigazgató